Daouitherium rebouli — вид вымерших примитивных хоботных из вымершего семейства Numidotheriidae. Единственный вид рода Daouitherium. Жили в раннем эоцене около 55 миллионов лет назад в Северной Африке.

Останки этого животного, состоящие из фрагментов челюстей и зубов, были обнаружены на территории фосфатного бассейна Улед Абдун (:en:Ouled Abdoun Basin) в Марокко. По оценкам, животное весило от 80 до 170 кг, что делает его одним из самых крупных ранних млекопитающих, известных из Африки. По другим оценкам его вес достигал 200 кг.

Daouitherium rebouli известен только по нижним челюстям и относящимся к ним зубам. Daouitherium обладает лофодонтными и билофодонтными молярами, то есть молярами с высокими кромками. 2-й и 3-й премоляры обладают заметно большим выступом, называемым гипоконидом. Gheerbrant et al. считает, что эти зубы похожи на зубы других ранних хоботных Phosphatherium, Numidotherium и Barytherium.

Примечания 

Млекопитающие эоцена
Вымершие хоботные
Фоссилии, описанные в 2002 году
†